Колхо́зное — название нескольких населённых пунктов:

Казахстан 
 Колхозное — село в Осакаровском районе Карагандинской области.
Колхозное — до 1961 г. название посёлка Ботакара в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.

Россия 
 Колхозное — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области.
 Колхозное — село в Невельском районе Сахалинской области.
 Колхозное — название села (ныне — город) Аргун Чеченской Республики в 1944—1962 годах.

Севастополь 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Колхозное — село в Балаклавском районе.

См. также 
 Колгоспное